Rozgrywki 1965/1966 były 63. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 23. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Tabela 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1965/1966

CLUB AMERICA 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1965/1966
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej